Stříbrnice ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Stříbrnice nad Hanou, Gemeinde im Okres Přerov
 Stříbrnice u Uherského Hradiště, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště
 Stříbrnice, Ortsteil von Staré Město pod Sněžníkem, Okres Šumperk
 Stříbrnice, Ortsteil von Vrbice nad Cidlinou, Okres Jičín